Ante bezeichnet:

 Ante (Architektur), ein Architekturelement
 Ante (Vorname), kroatischer männlicher Vorname
 Ante (Aisne), ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Aisne
 Ante (Dives), ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Dives
 Anthé, eine französische Gemeinde, auf Okzitanisch
 Liste von Pokerbegriffen#Ante, Zwangseinsatz beim Pokern
 Ante (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 eine ehemalige französische Gemeinde im Département Marne, heute integriert in Sivry-Ante

Das lateinische Wort ante (‚vor‘, ‚zuvor‘) kommt in vielen Redewendungen und Begriffen vor. Beispiele:
 Status quo ante, der vorige Zustand, also der Zustand vor dem Status quo
 Ex ante, „im Voraus, von vornherein“
 ante meridiem (a. m.): vor dem Mittag
 ante mortem (Kriminologie, Rechtsmedizin): „vor dem Tod“
 Mehr in der Liste lateinischer Phrasen

Siehe auch